Gouvernement Charles de Freycinet peut désigner ces gouvernements français :

Gouvernement Charles de Freycinet (1) du  au 
 Gouvernement Charles de Freycinet (2) du  au 
 Gouvernement Charles de Freycinet (3) du  au 
 Gouvernement Charles de Freycinet (4) du  au 

nl:Kabinetten-De Freycinet